
Мариа́на — женское имя, фонетический вариант имени ; также образованные от него фамилия и топоним.

В искусстве 
 «Мариана» — картина Джона Эверетта Милле (1851).
 «Мариана» — картина Данте Габриэля Россетти (1870).

Фамилия 
 Мариана, Хуан де (1536—1624) — испанский историк, иезуит.

Топоним 
 Мариана — археологический памятник на Корсике, бывшая древнеримская колония.
 Мариана — муниципалитет в провинции Куэнка, Испания.
 Мариана — муниципалитет в штате Минас-Жерайс, Бразилия.
 Мариана-Мантована — коммуна в регионе Ломбардия, Италия.
 Мариана-Пиментел — муниципалитет в штате Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия.

См. также